Ролстон Кроуфорд (; 1906, Сент-Катаринс, провинция Онтарио, Канада — 1978, Хьюстон, США) — американский абстрактный художник, график и литограф.

Жизнь и творчество 
Художник родился в Канаде, детство и юность провёл в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Живопись начал изучать в 1927 году в Калифорнии, в институте искусств Отис. Затем работал художником на киностудии Walt Disney Pictures. Вернувшись на восточное побережье США, Р.Кроуфорд поступает в Пенсильванскую академию изящных искусств в Филадельфии, а затем учится в фонде Барнса. В этот период Р.Кроуфорд находился под влиянием творчества П.Пикассо и А.Матисса. В 1934 году в Мэрилендском институте искусств проходит первая персональная выставка художника. Был членом группы «Независимых» (Independents).

Скончался от рака 27 апреля 1978 года в Хьюстоне (Техас).

Труды 
Раннее творчество Р.Кроуфорда выдержано в реалистическом, прецизионистском стиле. На своих полотнах он изображает индустриальные объекты, мосты, морские причалы, виды современного города. Позднее рисовал в стиле геометрической абстракции. Будучи в Испании, изображал пасхальное шествие в Севилье. В Новом Орлеане художник делал зарисовки и фотографии кладбищ и джазовых музыкантов. В 1946 году журнал Форчун направляет Р.Кроуфорда фотокорреспондентом на атолл Бикини для съёмок по результатам испытания там атомной бомбы. Ещё при жизни мастера его произведения были приобретены рядом крупнейших американских музеев — таких, как нью-йоркские Метрополитен-музей и Музей американского искусства Уитни.

Литература 
 Agee, W.C. (1983). Ralston Crawford. Pasadena, CA: Twelvetrees Press.
 Freeman, R.B. (1962). The lithographs of Ralston Crawford. Lexington: University of Kentucky Press.
 Freeman, R.B. (1973). Graphics '73 : Ralston Crawford . Lexington: University of Kentucky Press.
 Haskell, B. (1985). Ralston Crawford. New York: Whitney Museum of American Art.
 Hirschl & Adler Galleries. (1991). Ralston Crawford and the sea. New York: author.
 Hirschl & Adler Galleries. (1993). Ralston Crawford: images of war. New York: author.

Умершие в Хьюстоне
Художники США
Фотографы США
Художники-абстракционисты
Прецизионизм
Умершие от рака
Выпускники Колледжа искусств и дизайна Отиса